Ramazan (mot turc qui signifie « Ramadan »), est un nom propre turc, azéri, russe, géorgien ou afghan qui peut faire référence à :

Prénom 
Ramazan est un prénom masculin turc notamment porté par :
 Ramazan Abdoulatipov (1946), homme politique russe ;
 Ramazan Bashardost (1965), homme politique afghan ;
 Ramazan Bayrakoğlu (1966), artiste turc ;
 Ramazan Galaletdinov (1958), coureur cycliste soviétique ;
 Ramazan Özcan (1984), footballer autrichien ;
 Ramazan Paliani (1973), boxeur géorgien ;
 Ramazan Serkan Kılıç (1984), joueur de volley-ball turc ;
 Ramazan Şahin (1983), lutteur soviétique puis turc ;
 Ramazan Tunç (1975), footballeur turc.

Toponyme

Azerbaïdjan 
 Ramazan, un village du raion d'Abşeron.

Turquie 
 Ramazan, un village du district d'Eleşkirt dans la province d'Ağrı ;
 Ramazan, un village du district de Perşembe dans la province d'Ordu.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme
Prénom turc